Копыленко () — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Копыленко, Виталий Петрович (род. 1984) — украинский боксёр-профессионал.